

Pessoas
Rusty Wallace

Outros
17033 Rusty - um asteroide

Desambiguação